Примера Дивизио 2002/03 () — восьмой сезон чемпионата Андорры по футболу. В турнире приняло участие 9 клубов и проходил он с 15 сентября 2002 года по 4 мая 2003 года. Чемпионом во второй раз в своей истории стал клуб «Санта-Колома» и получил право играть в еврокубках, в предварительном раунде Кубка УЕФА 2002/03. Серебряным призёром стал «Энкамп» и попала в первый раунд Кубка Интертото 2003. «Сан-Жулиа» стала бронзовым призёром чемпионата. В Сегона Дивизио (второй дивизион) вылетел «Черни» и «Спортинг».

Участники 

Число участников чемпионата Андорры было увеличено по сравнению с предыдущим сезоном 2001/02 с 8 до 9.

Первый этап

Результаты матчей

Раунд плей-офф

Борьба за чемпионство

Борьба за выживание

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Андорры 2002/03 на сайте RSSSF
 Чемпионат Андорры 2002/03 на сайте foot.dk
 Чемпионаты Андорры (2001—2010) на сайте webalice.it

2002/2003